Tank Abbott (geboren 1965), echte naam David Abbott, Amerikaans zwaargewicht mixed martial arts
 David Abbott (goochelaar) (1836-1934), goochelaar en auteur
 David Abbott (ondernemer) (geboren 1938), oprichter van Abbott Mead Vickers BBDO
 David Abbott Alexander (acteur), zoon van Philip Abbott en Jane Dufrayne